

Sigle 
 Upper Limit of Normal – limite superiore di normalità

Codici 
 ULN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Gengis Khan, Ulan Bator, Mongolia
 uln – codice ISO 639-3 della lingua unserdeutsch